El término inglés descent puede referirse a:

Libros 

 The Descent of Man (El origen del hombre), un libro del naturalista británico Charles Darwin, publicado por primera vez en 1871.

Cine 

 Descent, una película estadounidense dirigida por Talia Lugacy y estrenada por primera vez en 2007;
 The Descent, una película británica de terror, escrita y dirigida por Neil Marshall y estrenada por primera vez en 2005;
 The Descent Part 2, una película británica de terror, dirigida por Jon Harris, estrenada por primera vez en 2009 y secuela de la película de 2005.

Televisión 

 Descent, el tercer episodio de la sexta temporada de la serie de televisión de ciencia ficción Stargate SG-1;
 Descent, un episodio de la serie de televisión Star Trek: La nueva generación.

Música 

 Descent into Chaos, el segundo álbum de estudio de la banda de música Nightrage.

Juegos 

 Descent, un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Parallax Software y publicado por Interplay Entertainment en 1995;
 Descent: Viaje a las tinieblas, un juego de mazmorras sobre tablero, publicado por primera vez por la compañía estadounidense Fantasy Flight Games en 2005.